ISO 3166-2:MK — стандарт Международной организации по стандартизации, который определяет геокоды. Является подмножеством стандарта ISO 3166-2, относящимся к Северной Македонии. Стандарт охватывает 84 общины Северной Македонии. Каждый геокод состоит из двух частей: кода Alpha2 по стандарту ISO 3166-1 для Северной Македонии — MK и дополнительного кода, прописанных через дефис. Дополнительный код образован двухсимвольным числом. Геокоды общин Северной Македонии являются подмножеством кодов домена верхнего уровня — MK, присвоенного Северной Македонии в соответствии со стандартами ISO 3166-1.

Геокоды Северной Македонии 
Геокоды 84 общин административно-территориального деления Северной Македонии.

Геокоды пограничных Северной Македонии государств 
 Сербия — ISO 3166-2:RS (на севере).
 Албания — ISO 3166-2:AL (на западе).
 Греция — ISO 3166-2:GR (на юге).
 Болгария — ISO 3166-2:BG (на востоке).

См. также 
 ISO 3166-1
 ISO 3166-2
 Административное деление Северной Македонии

Ссылки 
 
 Геокоды Македонии 
 Геокоды Македонии 

2:MK